Бойко Юрій Володимирович (громадський діяч)
 Бойко Юрій Володимирович (радіофізик)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок